Вольфганг Дресслер (, род. ) — австрийский лингвист, профессор Венского университета. Автор работ в области фонологии, морфологии, лингвистики текста, психолингвистики, детской речи. Один из основных теоретиков т. н. теории естественности.

Биография 
Окончил Венский университет (1962). Работал в Риме, Париже, Австрийской академии наук и Институте языкознания Венского университета. В 1970—1971 в США, с 1971 — профессор общей и прикладной лингвистики в Вене. Выступает с курсами и преподаёт в других научных центрах. Президент Европейского лингвистического общества в 1980—1981 годах.

Научные интересы 
Начинал как индоевропеист. С 1969 исследователь дискурса (лингвистики текста) в рамках генеративизма, но вскоре стал критиком этого течения. Изучал бретонский язык с различных точек зрения, в том числе социолингвистической (как образец «смерти языка»). В 1970-е исследовал афазию. С этого времени Дресслер начинает разрабатывать свои теории, с точки зрения общих вопросов интересные и дискутировавшиеся многими авторами других направлений, но не привлекающие большого количества последователей вне германоязычных школ; сначала «социофонология», затем «теория естественности», созданная не им, но в наибольшей степени им развитая («естественная фонология», «естественная морфология» и т. п.; в этой области работают/работали также В. Майерталер, В. Вурцель и др.). С его точки зрения, на стадии детской речи язык проходит «самоорганизацию» и выстраивает «естественную» систему правил. Автор работ по семиотике.

Работы 
 Dressler, W.U., R. de Beaugrande. Einführung in die Textlinguistik. Tübingen, Niemeyer, 1981; (английский перевод) Introduction to Text Linguistics. London, Longman 1981
 Dressler, W.U. Morphonology. Ann Arbor, Karoma Press, 1985
 Dressler, W.U., W. Mayerthaler, O. Panagl, W.U. Wurzel. Leitmotifs in Natural Morphology. Amsterdam, Benjamins, 1988
 Dressler, W.U., Lavinia Merlini Barbaresi. Morphopragmatics. Berlin: Mouton de Gruyter 1994.

Ссылки 
 Домашняя страница

Лингвисты Австрии
Индоевропеисты
Фонологи
Морфологи
Психолингвисты
Семиотики
Кельтологи
Выпускники Венского университета
Преподаватели Венского университета
Члены Австрийской академии наук
Члены Академии деи Линчеи
Члены Академии делла Круска